Персне́ж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на південний схід від Парижа, 170 км на північний захід від Діжона, 65 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 408 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 936,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Перснеж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Перснеж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна